Steinhoff kan avse:

 Fritz Steinhoff (de)
 Gerda Steinhoff
 Hans Steinhoff
 Karl Steinhoff (en)
 Johannes Steinhoff

Svenska efternamn